

Список видов, входящих в род 

 Список видов составлен на основе данных Королевских ботанических садов Кью, Великобритания. См. раздел «Ссылки»
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты на сайте www.agbina.com. См. раздел «Ссылки»

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T 
 
 
 
 
 
 . Соцветие этого растения — одно из самых крупных на нашей планете.

V

X

Y

Z

Примечания

Ссылки 
 Amorphophallus в базе данных Королевских ботанических садов Кью, Великобритания 
 Amorphophallus// www.agbina.com 

Аморфофаллус
Аморфофаллус